Daniela Hantuchová forsvarede titlen ved at besejre Maria Kirilenko 6–7(4–7), 6–3, 6–3 i finalen.

Seeding

 Vera Zvonareva (Kvartfinalen, retired due to a left hip injury)
 Dominika Cibulková (Første runde)
 Daniela Hantuchová (Mester)
 Maria Kirilenko (Finale)

<li>  Zheng Jie (Første runde)
<li>  Galina Voskobojeva (Første runde, retired)
<li>  Sorana Cîrstea ''(Semifinalen)
<li>  Vania King ''(Kvartfinalen)

Finalen

Bottom Half

Kvalifikationen
Seeding

  Chang Kai-chen (Kvalificeret)
  Caroline Garcia ''(Første runde)
  Hsieh Su-wei (Kvalificeret)
  Varatchaya Wongteanchai (Kvalificeret)

<li> Misa Eguchi (Kvalifikationsturneringen)
<li> Sacha Jones (Kvalifikationsturneringen)
<li> Çağla Büyükakçay (Kvalifikationsturneringen)
<li> Wang Qiang (Kvalifikationsturneringen)

Kvalificerede

  Chang Kai-chen
 ' Zhou Yimiao

<li>  Hsieh Su-wei
<li>

Første kvalifikation

Anden kvalifikation

Tredje kvalifikation

Fjerde kvalifikation

References
 Main Draw
 Qualifying Draw

WTA Tour 2012